Старинки  — топоним:

Белоруссия 
 Старинки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Старинки — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Старинки — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Старинки — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Старинки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Старинки — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Старинки — деревня в Ильянском сельсовете Вилейского района Минской области.
 Старинки — деревня в Хотенчицом сельсовете Вилейского района Минской области.
 Старинки — деревня в Городьковском сельсовете Воложинского района Минской области.
 Старинки — деревня в Ивенецком сельсовете Воложинского района Минской области.
 Старинки — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Старинки — деревня в Логойском районе Минской области.
 Старинки — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Старинки — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Старинки — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Старинки — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Старинки — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Старинки — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Старинки — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Старинки (Лосненское сельское поселение) — деревня в Починковском районе Смоленской области (Лосненское сельское поселение).
 Старинки (Мурыгинское сельское поселение) — деревня в Починковском районе Смоленской области (Мурыгинское сельское поселение).